L'épreuve d'épée individuelle féminine aux Jeux olympiques d'été de 2016 se déroule le  à la Carioca Arena 3 de Rio de Janeiro (Barra da Tijuca).

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie 
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Tableau de 64
| RD2=Tableau de 32
| RD3=Tableau de 16
| RD4=Quarts de finale
| team-width=190
| score-width=20
| RD1-seed13 =31
| RD1-team13 = M.-F. Candassamy (FRA)
| RD1-score13=15
| RD1-seed14 =34
| RD1-team14 = Amanda Simeão (BRA)
| RD1-score14=6
| RD2-seed01 =7
| RD2-team01 = Simona Gherman (ROU)
| RD2-score01= 10
| RD2-seed02 =26
| RD2-team02 = Lauren Rembi (FRA)
| RD2-score02= 13
| RD2-seed03 =23
| RD2-team03 = Olena Kryvytska (UKR)
| RD2-score03=15
| RD2-seed04 =10
| RD2-team04 = Shin A-lam (KOR)
| RD2-score04=14
| RD2-seed05 =15
| RD2-team05 = Kelley Hurley (USA)
| RD2-score05=12
| RD2-seed06 =18
| RD2-team06 =
| RD2-score06=15
| RD2-seed07 =31
| RD2-team07 = M.-F. Candassamy (FRA)
| RD2-score07=15
| RD2-seed08 =2
| RD2-team08 = Xu Anqi (CHN)
| RD2-score08=8
| RD3-seed01 = 26
| RD3-team01 = Lauren Rembi (FRA)
| RD3-score01=9
| RD3-seed02 =23
| RD3-team02 = Olena Kryvytska (UKR)
| RD3-score02=7
| RD3-seed03 =18
| RD3-team03 =

Liens externes 

Tableau des résultats de l'épée féminine individuelle sur le site de la FIE
Le site officiel du Comité international olympique
Site officiel de Rio 2016

Épée individuelle féminine